1920x1080 peut constituer :

 une résolution HDTV
 1080p (1920×1080)
 1080i (1920×1080)
 un sous-ensemble de résolutions WUXGA (1920×1200)